Víktor Manakov (1960): (1960-), ciclista soviètic
 Víktor Manakov (1992): (1992-), ciclista rus